Владимир Александрович Дыхта — российский учёный в области высшей математики, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ (1997).

Родился 1 октября 1949 года в Иркутске.

В 1972 году окончил Иркутский государственный университет и до 1989 года работал там же: ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры методов оптимизации и теории систем математического факультета. В 1979 г. защитил кандидатскую диссертацию:
 Достаточные условия оптимальности особых режимов : диссертация … кандидата физико-математических наук : 01.01.02. — Иркутск, 1978. — 106 с. : ил.

В 1989—1992 гг. — докторант Иркутского ВЦ РАН. В 1992 г. защитил докторскую диссертацию:
 Расширение задач оптимального управления и вариационный принцип максимума : диссертация … доктора физико-математических наук : 01.01.09. — Иркутск, 1992. — 274 с.

С 1992 г. — зав. кафедрой высшей математики Иркутской государственной экономической академии (до 2007 г.) и профессор кафедры методов оптимизации ИГУ.
По совместительству — заведующий лабораторией Института динамики систем и теории управления им. В. М. Матросова СО РАН.

Автор (соавтор) 115 научных работ, в том числе 11 монографий. Был одним из разработчиков типовой модели «Регион» в рамках госпрограммы «Сибирь».

Заслуженный деятель науки РФ (1997).

Сочинения:
 Выпуклый анализ : Учеб. пособие / В. А. Дыхта. — Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та, 1983. — 79 с.; 19 см.
 Оптимальное импульсное управление с приложениями / В. А. Дыхта, О. Н. Самсонюк. — М. : Физматлит, 2000. — 255 с.; 22 см; ISBN 5-9221-0097-1
 Оптимальное импульсное управление с приложениями / В. А. Дыхта, О. Н. Самсонюк. — М. : Физматлит, 2003 (Чебоксар. тип. ј 1). — 255 с.; 22 см; ISBN 5-9221-0352-0
 Неравенства Гамильтона-Якоби и вариационные условия оптимальности [Текст] : монография / В. А. Дыхта, О. Н. Самсонюк ; Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. образования «Иркутский гос. ун-т», Федеральное гос. бюджетное учреждение науки Ин-т динамики систем и теории упр. им. В. М. Матросова Сибирского отд-ния Российской акад. наук. — Иркутск : Изд-во ИГУ, 2015. — 150 с. : ил.; 21 см; ISBN 978-5-9624-1298-6 : 100 экз.
 Линейная алгебра и экономические модели : Учеб. пособие / В. А. Дыхта; Иркут. гос. экон. акад. — Иркутск : Изд-во Иркут. гос. экон. акад., 1997. — 232 с. : ил.; 21 см. — (Серия «Основы математики для экономистов» Вып. 6).; ISBN 5-7253-0193-1 : Б. ц., 500 экз.
 Динамические модели в экономике [Текст] : учебное пособие / В. А. Дыхта ; М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. образования «Иркутский гос. ун-т», Ин-т математики, экономики и информатики. — Иркутск : Изд-во ИГУ, 2015. — 194 с. : ил., табл.; 21 см; ISBN 978-5-9624-1324-2
 Оптимальное управление в моделях экономики [Текст] : учебное пособие / В. А. Дыхта ; М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. образования «Иркутский гос. ун-т», Ин-т математики, экономики и информатики. — Иркутск : Изд-во ИГУ, 2015. — 100 с. : ил.; 21 см; ISBN 978-5-9624-1319-8
 Методы решения задач теории управления на основе принципа расширения / [В. А. Батурин, В. А. Дыхта, А. И. Москаленко и др.]; Отв. ред. В. И. Гурман, Г. Н. Константинов; АН СССР, Сиб. отд-ние, Иркут. ВЦ. — Новосибирск : Наука : Сиб. отд-ние, 1990. — 186,[3] с.; 22 см; ISBN 5-02-029320-2
 В. А. Дыхта, «Условия локального минимума для особых режимов в системах с линейным управлением», Автомат. и телемех., 1981, 12, 5-10
 В. А. Дыхта, Г. А. Колокольникова, «Условия минимума на множестве последовательностей в вырожденной вариационной задаче», Матем. заметки, 34:5 (1983),

Источники 
 Кто есть кто в Иркутске и Иркутской области. ZAO Klub "Novoe soslovie, ", 1999 — Всего страниц: 256
 http://www.istor97.narod.ru/prj/igu80/matf.htm#dva
 www.famous-scientists.ru/2456/
 http://www.mathnet.ru/rus/person29209